Zielińska – polskie nazwisko.
 Anna Zielińska (ur. 1988)- matka Michaliny i Michała Zielińskich
 Agnieszka Zielińska (ur. 1976) – Miss Polonia 1996
 Aleksandra Zielińska (ur. 1989) – polska pisarka
 Barbara Zielińska (ur. 1959) – polska aktorka
 Beata Zielińska (ur. 1970) – polska łyżwiarka figurowa 
 Eleonora Zielińska (ur. 1945) –  polska prawniczka
 Ewa Zielińska (ur. 1972) – polska lekkoatletka niepełnosprawna
 Grażyna Zielińska (ur. 1952) − polska aktorka
 Halina Zielińska (ur. 1928) – polityk PRL
 Irena Barbara Smoleńska-Zielińska  – polski pedagog i muzykolog
 Iza Zielińska (1863-1934) –  anarchistka
 Izabella Zielińska (ur. 1910) – pedagog muzyczny
 Joanna Zielińska (ur. 1976) – kuratorka, krytyczka sztuki
 Katarzyna Zielińska (ur. 1979) – polska aktorka 
 Kinga Zielińska (ur. 1988) – polska siatkarka
 Liliana Zielińska (1904–1944) – polska aktorka
 Maria Zielińska (ujednoznacznienie)
 Maria Danilewicz-Zielińska (1907-2003) – pisarka polska
 Maria Ozga-Zielińska (1930-2015) – profesor, hydrolog
 Weronika Zielińska (ur. 1986) – polska lekkoatletka

Zobacz też 
 Zieliński